«Гото́в к труду́ и оборо́не СССР» (ГТО, для школьников — «Будь готов к труду и обороне СССР») — программа физкультурной подготовки в образовательных и профессиональных организациях Союза ССР, основополагающая в единой и поддерживаемой социалистическим государством системе всестороннего физического развития советского человека. Являлась основой физического воспитания. Была предназначена для укрепления здоровья, подготовки к труду и войне.

Программа существовала с 1931 по 1991 годы. Охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет.

С 1972 года в советских вооружённых силах аналогом ГТО стал военно-спортивный комплекс (ВСК).

В 2014 году президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о возвращении системы «Готов к труду и обороне». По словам министра образования Дмитрия Ливанова, начиная с 2015 года результаты выполнения комплекса ГТО будут учитывать при поступлении в высшие учебные заведения.

История 
В Союзе ССР создание «нового человека» являлось одной из главных задач, средством которой послужило создание новой культуры, а важнейшей составляющей которой была физическая культура.

Положение о значке «Готов к труду и обороне» было утверждено постановлением Всесоюзного Совета Физической Культуры (ВСФК) при ЦИК СССР от 11 марта 1931 года. Оно включало одну ступень, в которой были 3 возрастные группы, для получения значка надо было сдать зачёты по 21 виду физических упражнений, 6 носили теоретический характер, 15 — практический.

В 1932 году ВСФК ввёл II ступень с теми же тремя возрастными группами, но повышенной трудности, более высокими нормативами и 24 видами упражнений.

В 1934 году было введено положение о значке пионеров и школьников «Будь готов к труду и обороне» (БГТО) с двумя возрастными группами: 13—14 и 15—16 лет.

В 1939 году постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР был введен новый физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР», объединивший все три положения. Эти 3 ступени — БГТО, ГТО-I и ГТО-II просуществовали до 1972 года, с единственным изменением в 1959 году, ступени ГТО стали возрастными, 1 ступень для 16—18 летних, 2 ступень для 19 летних и старше.

Перед Великой Отечественной войной в комплекс ГТО были введены военно-прикладные виды упражнений (переползание, переноска патронного ящика). Комплекс «Готов к труду и обороне СССР» помог советскому народу в борьбе с нацизмом. Герой Советского Союза Николай Копылов высказался на эту тему так: «Не будь я спортсменом, значкистом ГТО, вряд ли дошёл бы до Берлина!».

Нормативы и требования комплекса ГТО изменяли в 1946, 1954, 1959, 1972, 1979, 1984 и 1988 годах.

Всесоюзный физкультурный комплекс ГТО, взятый за образец при создании всероссийского физкультурного спортивного комплекса ГТО РФ 2014 года, был утверждён постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 17 января 1972 года № 61. Он имел 5 возрастных ступеней (для каждой были установлены свои нормы и требования): I ступень — «Смелые и ловкие» — 10—11 и 12—13 лет, II — «Спортивная смена» — 14—15 лет, III — «Сила и мужество» — 16—18 лет, IV — «Физическое совершенство» — мужчины 19—28 и 29—39 лет, женщины 19—28 и 29—34 лет, V — «Бодрость и здоровье» — мужчины 40—60 лет, женщины 35—55 лет. В 1979 году в комплекс ГТО была введена начальная ступень «К стартам готов» для детей 7—9 лет. В 1984 году Госкомспорт усовершенствовал структуру комплекса, он стал состоять из двух частей: комплекса БГТО (4 ступени) для школьников и комплекса ГТО (3 ступени) для учащейся молодежи и трудящихся. Последний раз физкультурный комплекс был изменён в 1988 году, он был сокращен до двух ступеней БГТО для школьников и двух ГТО для старших классов школы, студентов и трудящейся молодежи до 27 лет. С юридической точки зрения последний комплекс ГТО оставался действующим до введения российского комплекса, в настоящее время в разных учебных заведениях применяют различные методики физической подготовки и её оценки. Появилось разнообразие — каждый может выбрать тот комплекс, который ближе ему по физическим возможностям.

Знак БГТО и ГТО 

24 мая 1930 года газета «Комсомольская правда» предложила в целях стимулирования самодеятельной работы трудящихся Союза по физкультуре установить всесоюзные испытания на право получения специального значка «Готов к труду и обороне» и соответствующей грамоты ВСФК СССР.

На проект значка был объявлен открытый конкурс, в результате массового обсуждения был одобрен проект значка, предложенный 15-летним школьником В. Токтаровым. Окончательный вариант значка подготовил художник М. С. Ягужинский. Значок был индивидуальной наградой за сдачу утверждённых нормативов, имел номер который указывался в Грамоте.

Первые значки были торжественно вручены 23 декабря 1931 года в Колонном зале Дома Союзов 35 спортсменам. Значки первоначально изготавливались из серебра, на подвесах и покрывались горячей эмалью (клуазон). Количество спортсменов, желающих влиться в ряды значкистов, стремительно росло и уже в 1932 году произошло первое значительное изменение значка. Он стал изготавливаться из бронзы, цельноштампованным с последующим серебрением или хромированием. Вскоре на реверсе значка стали крепить булавку для более надёжной фиксации к одежде.

С введением в 1932 году более сложных норм ГТО 2-й ступени появился и новый соответствующий значок, он изготавливался только из серебра. А с нормами двух возрастных ступеней для школьников в 1934 году появились значки БГТО.

В 1936 году в связи с реорганизацией ВСФК изменился и внешний вид значков ГТО И БГТО всех ступеней. На вновь изготавливаемых перестали употреблять обозначения ЦИК СССР ВСФК, оставив только надпись СССР. А с 1938 года на значках БГТО перестали обозначать ступень, так как возрастное деление комплекса было упразднено.

Внешний вид значков поменялся с 1 января 1940 года при введении нового комплекса ГТО, вобравшего в себя обе ступени ГТО и БГТО. Появились значки «БГТО отличник» и «ГТО 2-й ступени отличник», начата новая нумерация. Великая Отечественная война в 1941 году внесла свои коррективы в производство значков. Значки БГТО и ГТО 1 ступени уменьшились в размерах, ГТО 2-й ступени стали посеребрёнными.

Значки нового комплекса ГТО, введённого в 1946 году стали изготавливать из бронзы и ввиду больших тиражей вскоре перестали нумеровать. С 1955 по 1959 годы, при изменении комплекса, временно отменили значки отличников в БГТО и ГТО 2 ступени, для ГТО 1 и 2 ступеней ввели подвесные жетоны с номером пересдачи при обязательной пересдаче нормативов каждые 3 года.

При изменении комплекса В 1959 году было решено поменять дизайн значков, был объявлен конкурс, образ значков утвердили в 1961 году который в последующем корректировался. В БГТО, ГТО 1 ступени и ГТО 2 ступени появились вновь значки отличников.

После 1965 года начали массовый выпуск значков из алюминия с покрытием жидкими (холодными) эмалями. Креплением для значков ГТО служил винт или булавка. Из алюминия были перевыпущены значки комплекса ГТО и введённой специально для вооруженных сил ступени комплекса ГТО – военно-спортивного комплекса (ВСК). С 1966 по 1972 год выпускались значки ещё одной ступени комплекса ГТО, разработанной по инициативе ДОСААФ для юношей допризывного и призывного возраста, «Готов к защите Родины» (ГЗР).

С 1972 года, за полное выполнение требований и норм комплекса ГТО 1, 2 и 3 ступеней, вручались серебряные и золотые значки. За требования и нормы 4 ступени вручались значки серебряные, золотые и золотые с отличием. Сдача требований и норм 5 ступени отмечалась золотым значком.

Усовершенствованный комплекс 1985 года состоял из значков четырёх ступеней БГТО и трёх ГТО, а комплекса 1988 года, введённого в действие с 1 сентября 1989 года, из двух ступеней БГТО и двух ГТО.

Значками награждались чемпионы многоборья ГТО на приз газеты «Комсомольская Правда». Памятные значки летних и зимних Спартакиад народов СССР, Всесоюзных детских спортивных соревнований "Старты надежд", проводимых по многоборьям ГТО, напоминают об этих событиях.

Количественные показатели 
 С 1931 по 1941 год количество человек, сдавших нормы комплекса ГТО I ступени, достигло 6 000 000, а II ступени — более 100 000
 В 1948 году в СССР насчитывали 139 коллективов физкультуры и 7,7 миллиона физкультурников, а в 1977 году в стране было уже 219 тысяч коллективов физкультуры и свыше 52 300 000 физкультурников
 В 1972—1975 годы нормы и требования комплекса выполнили свыше 58 000 000 чел. В одном 1979 году нормы ГТО сдали 11 827 227 человек, в том числе 1 582 267 — на золотой значок

С 1974 года проводили всесоюзные первенства по многоборьям ГТО (в 1975 году в массовых стартах участвовали 37 000 000 человек, в финале — около 500 человек; призёрам IV ступени присваивали звание мастера спорта международного класса).

За 7 лет существования соревнований по многоборью ГТО свыше 350 000 юношей и девушек стали чемпионами районов, городов, областей, республик, 77 человек носят почётный титул чемпиона СССР по многоборью ГТО, 100 человек стали первыми в истории советского физкультурного движения мастерами спорта СССР по многоборью ГТО.

Нормативы ГТО 

Ниже приведены нормативы ГТО, в соответствии Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 января 1972 г. № 61 «О введении нового всесоюзного физкультурного комплекса „Готов к труду и обороне СССР“ (ГТО)».

I ступень — «Смелые и ловкие» — для мальчиков и девочек 10—11 и 12—13 лет 

Примечание. На золотой значок необходимо выполнить не менее пяти норм на уровне требований, установленных для золотого значка, а две нормы на уровне требований, установленных для серебряного значка.

В следующей таблице приведены упражнения по выбору для сдающих на золотой значок (в возрасте 10—11 лет необходимо сдать два любых вида, в возрасте 12—13 лет — три вида).

II ступень — «Спортивная смена» — для подростков 14—15 лет 

Примечание. На золотой значок необходимо выполнить не менее шести норм на уровне требований, установленных для золотого значка, а две нормы на уровне требований, установленных для серебряного значка (исключая девятую норму).

III ступень — «Сила и мужество» — для юношей и девушек 16—17 лет 

Примечание. На золотой значок необходимо выполнить не менее семи норм на уровне требований, установленных для золотого значка, а две нормы на уровне требований, установленных для серебряного значка (исключая десятую норму). Девушкам, прошедшим обучение по программе подготовки сандружинниц, засчитывается сдача десяти норм на золотой значок.

IV ступень — «Физическое совершенство» — для мужчин 18—39 лет и женщин 18—34 лет 

Примечания:
1) На золотой значок необходимо выполнить не менее семи норм на уровне требований, установленных для золотого значка, а две нормы на уровне требований, установленных для серебряного значка (исключая десятую норму). 2) На золотой значок с отличием необходимо выполнить все требования и нормы на золотой значок и иметь один первый разряд или два вторых разряда.

V ступень — «Бодрость и здоровье» — для мужчин 40—60 лет и женщин 35—55 лет 

Всем, сдавшим нормативы возрастной ступени «Бодрость и здоровье», полагалось вручение золотого знака ГТО.

В культуре 
 Знак ГТО упоминается в поэме С. Маршака «Рассказ о неизвестном герое», он был на груди у парня, спасшего девочку от пожара.

Галерея

Литература 
 
 
 
 Лазарев С. Е. Советское законодательство 1930-х годов о физкультуре и спорте и его актуальность в наши дни // Гражданин и право. 2016. № 9. С. 3—8.
 Руководство для районных ячеек пролетарских спортивных обществ «Динамо». Издание 2, переработанное и дополненное. Оргучебный отдел ЦС Динамо. Москва. Типо-литография им. Воровского. 1933.
 Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР», М., ГИ «Физкультура и спорт», 1959, (Союз спортивных обществ и организаций СССР).
 Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР», 7-е изд. Доп., (Ком. по физ. культ. и спорту при Сов. Мин. СССР). М. Физкультура и спорт, 1982.
 Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» (усовершенствованный) : Метод. рекомендации / Башк. обл. совет профсоюзов, Метод. каб. по внедрению произв. гимнастики и Всесоюз. физкульт. комплекса ГТО. — Уфа : Б. и., 1985.
 Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО), / М-во нар. образования БССР, Белорус. респ. совет ВДФСО профсоюзов (подгот. Е. Н. Ворсин, Н. И. Дудко) Минск, Полымя, 1990.
 Калистратов И. Г., Воронченко В. Г. Знаки оборонных обществ СССР. Фотокаталог Советской фалеристики. Часть 3. Екатеринбург. Уральское издательство. 2002.

Примечания

Ссылки 
 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 января 1972 года
 АС ФСК ГТО (Информационно-научный WEB-Центр физической культуры, здоровья и спорта)2014 г.
 Каталог знаков и значков ГТО

Спортивные призы и награды
Спортивные звания СССР
Военно-спортивные игры